Велика Грабовница је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 594 становника.

Демографија 
У насељу Велика Грабовница живи 499 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,3 година (37,6 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 158 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,12.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији